Ла Меса де Сан Хосе има више значења:

 Ла Меса де Сан Хосе (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Меса де Сан Хосе (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Меса де Сан Хосе (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику